Фонсаграда:

 Фонсаграда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Фонсаграда — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.